

Patronyme

 Hind Mokhtari (1987-), est une taekwondoïste algérienne.
 Oualid Mokhtari, (1982- ), est un joueur marocain de football.
 Youssef Mokhtari, (1979- ), est un joueur marocain de football.

Homonymie
Homonymie de patronyme